OTB steht für:

 Offshore-Terminal Bremerhaven
 Oldenburger Turnerbund
 Oleftalbahn, Bahnstrecke in Nordrhein-Westfalen
 Only The Brave, Holding der Modeunternehmen von Renzo Rosso
 Osnabrücker Turnerbund
 Overberg Toetsbaan, militärisches Testgelände in Südafrika, siehe Overberg Test Range

otb steht für:
 Alt-Tibetanisch (ISO-639-3-Code), Frühform der tibetischen Sprache (7.–11. Jahrhundert)

Abkürzung